BJZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Badajoz (Spagna)
 bjz – codice ISO 639-3 della lingua baruga